

Кляпово — село, Березовський район, Пермський край
 Кляпово — присілок, Глазовський район, Удмуртія